Ejido la Soledad kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ejido la Soledad, Veracruz, San Juan Evangelista, 
 Ejido la Soledad, Delstaten Mexiko, San José del Rincón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar